Булхари могу бити:

 Булхари (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Булхари (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република